Ба́рфус () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Барфус, Вальтер (1955—1999) — немецкий бобслеист, разгоняющий.
 Барфус, Ганс-Альбрехт (1635—1704) — прусский генерал-фельдмаршал.